Royena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Royena ingår i familjen Ebenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Royena